Черневка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Черневка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Черневка — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Черневка — село в Дмитриевском районе Курской области.